Гай Кальпурній Пізон () — ім'я декількох давньоримських політичних діячів, що походили із впливового плебейського роду Кальпурніїв:

 Гай Кальпурній Пізон — римський політик I століття, очільник змови проти Нерона;
 Гай Кальпурній Пізон (претор) (250 до н. е. — після 209 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Кальпурній Пізон — консул 180 року до н. е;
 Гай Кальпурній Пізон — консул 67 року до н. е;
 Гай Кальпурній Пізон — консул 111 року;
 Гай Кальпурній Пізон Фругі (89 до н. е. — 57 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.